Das Direct Line Insurance Ladies 1998 war ein Damen-Tennisturnier in Eastbourne. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 13. bis 20. Juni 1998 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
Tennisturnier in Eastbourne